Kross est un logiciel de scriptage utilisé dans la suite bureautique KOffice, et qui prévoit une intégration plus large dans l'environnement de bureau KDE4. Kross a été conçu pour :
 apporter un système de scriptage complet aux utilisateurs des applications KDE, dans le langage de leur choix;
 faciliter l'ajout de capacités de scriptage dans les applications KDE par les développeurs, en leur permettant de supporter de nombreux langages sans avoir besoin de les utiliser pour cela

Kross n'est pas un langage de script en lui-même. Il s'occupe d'ajouter à KDE le support d'autres langages déjà existants, tels que Python, Ruby, JavaScript et Falcon. L'ajout de nouveaux langages par la suite est très simple, du fait de l'architecture modulaire du framework.

Kross apporte les avantages suivants par rapport aux autres approches d'intégrations de langages de scripts dans les applications ou les environnements de bureau :
 l'utilisateur est libre de choisir le langage qu'il désire
 le développeur d'applications n'a pas besoin de connaître le fonctionnement interne des langages de script qu'il intègre
 de nouveaux langages peuvent facilement être ajoutés : il suffit d'écrire une extension pour Kross

Applications utilisant Kross 
 KWord
 KSpread
 Krita
 Kexi
 SuperKaramba
 KTorrent

Liens externes 
  Page de Kross (documentation pour les développeurs)
  Interview du développeur principal de Kross
  tutorial Kross
  conférence sur Kross lors de l'aKademy 2006
  

Outil de développement logiciel
Langage de script
KDE